Шерман (танк) — основной американский средний танк периода Второй мировой войны.
 M4A1 — вариант автомата M4, имеющий режим стрельбы непрерывными очередями.